Pax Eiréné istennő megfelelője a rómaiaknál
 PAX TV

Hasonló címen 
 Pax Romana - béke a Római Birodalomban
 PAX liget - liget Sóskút határában
 Pax Hungarica Mozgalom